Olavkirche oder Olafkirche oder ähnlich steht für eine Kirche, die dem hl. Olav geweiht bzw. nach ihm benannt ist.

Kirchen nach Ländern

Deutschland 
 Pfarrkirche St. Olaf (Hamburg-Horn)
 die Kirche von Breklum

Dänemark, Färöer 
 Sankt-Ols-Kirche, Bornholm
 St.-Olai-Dom zu Helsingør
 Sankt-Olav-Kirche (Kirkjubøur) auf den Färöer

Estland 
 Olai-Kirche, Hullo
 Olaikirche (Oleviste kirik), Tallinn

Finnland 
 Olavkirche in Tyrvää, Vammala (Tyrvään Pyhän Olavin kirkko)

Niederlande 
 Sint Olofskapel, Amsterdam

Norwegen 
 Sankt-Olav-Kirche (Avaldsnes)
 Sankt-Olav-Kirche  in Balestrand, Norwegen
 Domkirche St. Olav, Bergen
 St. Olav (Oslo)
 St.-Olav-Klosterkirche von Tønsberg
 Domkirche St. Olav (Trondheim)
 Nidarosdom, Trondheim

Russland 
 Sankt-Olav-Kirche (Nowgorod) (historisch)
 Sankt-Olav-Kirche (Ladoga), (historisch)

Schweden 
 Sankt-Olai-Kirche, Norrköping
 Sankt-Olof-Kirche (Sankt Olof)

Vereinigtes Königreich 
 St Olave Hart Street, London
 St Olave’s Church (York)

Vereinigte Staaten von Amerika 
 St. Olaf Lutheran Church (Red Lodge), Montana

Siehe auch 
 St. Olaf Lutheran Church

Olav